Socoto (estado) — Estado na Nigéria
 Socoto (cidade) — Capital do estado de Socoto
 Rio Socoto — rio da Nigéria
 Califado de Socoto — Comunidade islâmica na Nigéria
 Sultanato de Socoto — Estado tradicional islâmico na Nigéria